Вильконский () — фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Вильконский, Август (1805—1852) — польский писатель-сатирик, литературный критик. Участник Польского восстания (1830).
 Вильконский, Стефан Владиславович (1870—1963) — украинский виолончелист, педагог. Заслуженный артист УССР.
 Вильконская, Паулина (1815—1875) — польская писательница.